Wolfsgruber ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wolfsgruber (* 1962), österreichischer Automobil-Designer
 Cölestin Wolfsgruber (1848–1924), österreichischer römisch-katholischer Kirchenhistoriker und Hofprediger
 Jürgen Wolfsgruber (* 1987), österreichischer Koch
 Karl Wolfsgruber (1917–2009), Südtiroler Geistlicher, Denkmalpfleger und Hochschullehrer
 Linda Wolfsgruber (* 1961), österreichische Druckgrafikerin und Illustratorin

Siehe auch:
Wolfgruber
Wolfsgrube